Лориобра́зные (Lorisiformes) — инфраотряд приматов из подотряда полуобезьян. Живут в Африке и Азии.

Описание 
Этот инфраотряд включает семейства галаговых и лориевых. Будучи мокроносыми приматами, они родственны лемурообразным и руконожковым. В данный момент не выяснено, является ли единственный вид руконожковых ай-ай более близким к лемурам, или же он представляет древний таксон, от которого позже произошли лемурообразные и лориобразные.

Древнейшими представителями лориобразных считаются сахарагалаго (Saharagalago, галаговые) и каранисия (Karanisia, лориевые), найденные в Файюме, в эоценовых отложениях возрастом 40 млн лет.

Оценка времени разделения лориобразных и лемурообразных колеблется от консервативных 50—53 млн лет назад до 80 млн л. н. Оценки времени разделения лориобразных на лориевых и галаговых лежат в пределах от 40 млн л. н. до ~70 млн л. н.

Кладограмма 
Положение лориобразных в генеалогическом древе приматов отмечено в следующей кладограмме:
 Приматы (Primates)
   ├──Обезьяны (Haplorhini)
   |    ├──Simiiformes
   |    └──Долгопятообразные (Tarsiiformes)
   └──Полуобезьяны (Strepsirrhini)
        ├──Лориобразные (Lorisiformes)
        └──Лемурообразные (Lemuriformes)

Примечания